Светско првенство у фудбалу 1998. је било 16. светско фудбалско првенство које се одржало у Француској од 10. јуна до 12. јула 1998. Титулу је освојила репрезентација Француске победивши репрезентацију Бразила са 3-0. Репрезентација Хрватске је освојила треће, а репрезентација Холандије четврто место.

Најбољим играчем првенства проглашен је Бразилац Роналдо, док је најбољи стрелац био Хрват Давор Шукер са 6 постигнутих голова.

Квалификације 

Жреб за квалификације за Светско првенство је одржан 12. децембра 1995. у Лувру. Бразил, као актуелни светски првак, и Француска, као домаћин првенства, су директно изборили пласман. У квалификацијама је укупно учествовало 174 репрезентације из шест конфедерација, што је за 24 било више него у претходним квалификацијама. Из Европе се, рачунајући и Француску, пласирало 15 репрезентација, и то девет победника група, најбоља другопласирана репрезентација и четири од осам другопласираних репрезентација које су избориле пласман кроз бараж. Јужна Америка је рачунајући и Бразил дала пет представника за завршни турнир, као и Африка. Из КОНКАКАФ зоне пласман је изборило три репрезентације, а исти број репрезентација је из азијске групе квалификација ишао директно. Поражени из баража Азијске фудбалске конфедерације је добијао још једну прилику за пласман, кроз бараж за победником океанијске зоне квалификација.

Хрватска, Јамајка, Јапан и Јужна Африка су по први пут избориле пласман на светско првенство. Иран је последња репрезентација која је изборила пласман на мундијал, након победе у баражу над Аустралијом 29. новембра 1997. Тунис је изборио пласман први пут након учешћа на Светском првенству 1978. док су Парагвај и Данска то исто учиниле први пут након Светског првенства 1986. Двоструки светски првак, Уругвај и Шведска, трећепласирана екипа са претходног светског првенства, нису успеле да се квалификују. Русија није изборила пласман на светско првенство, по први пут након 1978. када је Совјетски Савез елиминисан у баражу од Италије.

Репрезентације које су се квалификовале 
Пласман на Светско првенство су избориле 32 репрезентације. Број у загради означава пласман на ранг листи ФИФА, пре почетка Светског првенства.

Стадиони

Жреб 

Жреб је одржан у Марсељу, 4. децембра 1997. године.

Судије 
ФИФА је за ово Светско првенство делегирала 34 главна и 33 линијских судија. Због повећања броја земаља учесница, у односу на претходно светско првенство број главних судија је увећан за 10 а помоћних за 11.

Састави репрезентација 

На овом светском првенству, свака репрезентација је имала право да пријави по 22 фудбалера. Селектори су коначан списак играча морали да доставе до 1. јуна 1998. Од укупно 704 фудбалера која су била пријављена за првенство, 447 је играло у Европи, 90 у Азији, 67 у Јужној Америци, 61 у Северној и Средњој Америци и 37 у Африци. Највише њих је играло у Енглеској, укупно 75, што је било за по пет играча више него што их је играло у Шпанији и Италији. Барселона је имала 13 репрезентативаца из својих редова.

Просечна старост играча је износила 27 година и 8 месеци, што је било за пет месеци више него на претходном светском првенству. Камерунац Самјуел Ето је био најмлађи учесник мундијала са свега 17 година и 3 месеца, док је најстарији учесник био шкотски репрезентативац Џим Лејтон, са 39 година и 11 месеци.

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Елиминациона фаза

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Награде

Ол стар састав

Статистика

Листа стрелаца 
6 голова
  Давор Шукер
5 голова
  Габријел Батистута
  Кристијан Вијери

4 гола
  Роналдо
  Марсело Салас
  Луис Хернандез

3 гола

  Бебето
  Цезар Сампајо
  Ривалдо

  Тијери Анри
  Оливер Бироф

  Јирген Клинсман
  Денис Бергкамп

2 гола

  Аријел Ортега
  Марк Вилмотс
  Роберт Просинечки
  Брајан Лаудруп
  Алан Ширер
  Мајкл Овен
  Емануел Пети
  Лилијан Тирам
  Зинедин Зидан

  Роберто Бађо
  Теодор Витмор
  Рикардо Пелаез
  Салахедин Басир
  Абделјалил Хада
  Филип Коку
  Роналд де Бур

  Патрик Клајверт
  Виорел Молдован
  Шон Бартлет
  Фернандо Јеро
  Кико
  Фернандо Моријентес
  Слободан Комљеновић

1 гол

  Клаудио Лопез
  Маурисио Пинеда
  Хавијер Занети
  Андреас Херцог
  Тони Полстер
  Ивица Вастић
  Лук Нилис
  Емил Костадинов
  Патрик Ембома
  Пјер Њанка
  Хосе Луис Сиера
  Леидер Пресиадо
  Роберт Јарни
  Марио Станић
  Горан Влаовић
  Томас Хелвег
  Мартин Јоргенсен
  Михаел Лаудруп
  Петер Молер
  Алан Нилсен
  Марк Рипер
  Ебе Санд
  Дарен Андертон
  Дејвид Бекам

  Пол Сколс
  Лоран Блан
  Јури Џоркаеф
  Кристоф Дигари
  Биксенте Лизаразу
  Давид Трезеге
  Андреас Мелер
  Мехди Махдавикија
  Хамид Реза Естили
  Луиђи Ди Бјађо
  Роби Ерл
  Масаши Накајама
  Суаухтемос Бланко
  Алберто Гарсија Аспе
  Мустафа Хађи
  Едгар Давидс
  Марк Овермарс
  Пјер ван Хојдонк
  Будевајн Зенден
  Мутиу Адепоју
  Тијани Бабангида
  Виктор Икпеба
  Гарба Лавал
  Сандеј Олисех

  Вилсон Орума
  Дан Еген
  Хавард Фло
  Торе Андре Фло
  Кјетил Рекдал
  Селсо Ајала
  Мигуел Анхел Бенитез
  Хосе Кардозо
  Адријан Илие
  Дан Петреску
  Сами Ал Џабер
  Јусуф Ал Тунајан
  Крег Барли
  Џон Колинс
  Бени Макарти
  Ха Сеок Ју
  Ју Санг Чул
  Луис Енрике
  Раул Гонзалез
  Скандер Суаја
  Брајан Макбрајд
  Синиша Михајловић
  Предраг Мијатовић
  Драган Стојковић

Аутоголови
  Јусеф Чипо (за Норвешку)
  Том Бојд (за Бразил)
  Пјер Иса (за Француску)
  Синиша Михајловић (за Немачку)

Коначни пласман учесника

Референце

Спољашње везе 

 Светско првенство 1998. на ФИФА сајту 
 RSSSF архива финала
 Француска 1998. на planetworldcup.com
 RSSSF архива квалификационих кола

 
1998
Фудбал у Француској
Фудбал у 1998.